Risholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Risholm (Vårdö, Åland), 
 Ängholm och Risholm,  Pargas, Åboland, 
 Risholm, Ingå, Nyland,

Se även
Risholmen

Robotskapade Finlandförgreningar